Долма́тов — русская фамилия. Известный носители:

 Долматов, Александр Юрьевич (1976—2013) — российский конструктор и политический активист.
 Долматов, Алексей Сергеевич (известен как Guf; род. 1979) — российский рэп-исполнитель.
 Долматов, Дмитрий Иванович (1893—1920) — революционер, большевик, председатель Костромского губисполкома.
 
 Долматов, Илья Алексеевич (род. 1985) — российский футболист.
 Долматов, Олег Васильевич (род. 1948) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Долматов, Пётр Евгеньевич (1915—1947) — полный кавалер ордена Славы.
 Долматов, Сергей Викторович (род. 1959) — российский, ранее советский, шахматист.

См. также